Crundale är en ort och civil parish i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Kent och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden London. Crundale ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Crundale är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Crundale. Runt Crundale är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ashford,  km sydväst om Crundale. Trakten runt Crundale består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kent
Civil parishes i Kent